Vatinei César Moreira dos Santos (1979), futbolista brasiler
 Ednet Luís De Oliveira (1981), futbolista brasiler
 Telmario de Araújo Sacramento (1983), futbolista brasiler
 Claudinei Alexandre Pires (1971), futbolista brasiler retirat
 Valdinei Rocha de Oliveira (1971), futbolista brasiler retirat